Anita peut faire référence à :

Communes, lieux
 Anita, commune d'Émilie-Romagne en Italie.
 Anita, une localité du comté de Butte en Californie,
 Anita, une ancienne localité du comté de Johnson dans l'Indiana,
 Anita, une localité du comté de Cass dans l'Iowa,
 Anita, une localité du comté de Jefferson en Pennsylvanie,
 Antarctic Impulsive Transient Antenna, (ANITA), une antenne destinée à l'étude des neutrinos,
 Hurricane Anita,
 ANITA (calculatrice), la première calculatrice électronique de bureau,
 Anita Bay, en Alaska, aux États-Unis,

Personnes
Anita est un prénom féminin dérivé du prénom Anne,
 selon la liste des prénoms hongrois,
 selon la liste des prénoms italiens,
 selon la liste des prénoms portugais,
Personnes prénommées Anita :
 Anita Baker, une chanteuse de soul,
 Anita Bryant (née en 1940), chanteuse américaine.
 Anita Cantieri (1910-1942), laïque italienne, membre du Tiers-Ordre carmélite, déclarée vénérable en 1991.
 Anita Cerquetti, une chanteuse soprano,
 Anita Conti (1899-1997), exploratrice française,
 Anita Dark, une actrice de cinéma pornographique,
 Anita Ekberg, une actrice,
 Anita Garibaldi, épouse de Giuseppe Garibaldi,
 Anita Kelly, une actrice de cinéma pornographique,
 Anita O'Day, une chanteuse de jazz,
 Anita Pallenberg, un modèle, actrice, styliste, ex-compagne de Keith Richards,
 Anita Spanner, Anita, une chanteuse autrichienne ayant participé au Concours Eurovision de la chanson 1984,
 Anita Wachter, une skieuse,
 Anita Wold, une sauteuse à skis,

Personnage de fiction 
 Anita Diminuta, orpheline de bande dessinée créée en 1941 par l'Espagnol Jesús Blasco.

Voir aussi 
 Anita: Swedish Nymphet, un film de 1973,